Paris by Night (Parigi di notte) – film di David Hare
Paris by Night (A Parisian Musical Experience) – album di Bob Sinclar